Frabotta ist der Name folgender Personen:

 Biancamaria Frabotta (1946–2022), italienische Journalistin, Lyrikerin und Schriftstellerin
 Gianluca Frabotta (* 1999), italienischer Fußballspieler
 Laurence J. Frabotta, US-amerikanischer Zoologe